3. Liga 2015/16 oder Dritte Liga 2015/16 steht für die Spielzeiten in den Spielklassen einer Sportart:
 3. Fußball-Liga 2015/16, achte Spielzeit der 3. Fußball-Liga
 3. Liga Frauen (Handball) 2015/16, sechste Spielzeit der 3. Liga
 3. Liga (Handball) 2015/16, sechste Spielzeit der 3. Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2015/16 (Frauen), vierte Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2015/16 (Männer), vierte Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga